Les élections législatives grecques de 1989 peuvent désigner :
 les élections législatives grecques de juin 1989 ;
 les élections législatives grecques de novembre 1989.

Grèce